Il gruppo della roselite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della roselite 
 Brandtite
 Roselite
 Wendwilsonite
 Zincroselite

Note 

Roselite